Neustädter Hütte bezeichnet

 Hellerplatzhaus, auch Hellerhütte oder Neustädter Hütte, Schutzhütte im Pfälzerwald (Rheinland-Pfalz) nahe Neustadt an der Weinstraße
 Neustädter Hütte (Neustadt am Rübenberge), auch Neustädter Hüttengesellschaft, Neustädter Hütten-Gesellschaft und Neustädter Hüttenwerke genannt, 1856 gegründetes Unternehmen zur Abtorfung und Stahlverhüttung bei Neustadt am Rübenberge, Region Hannover, Niedersachsen